James Ivory peut désigner :
 James Ivory (1765-1842), mathématicien écossais ;
 James Ivory (1928-), scénariste et réalisateur américain.